Викто́рия Вячесла́вовна Растыкус (р. 9 июня 1986, Белгород, РСФСР, СССР) — российская волейболистка. Чемпионка Европы среди студентов по пляжному волейболу (2010, с Дарьей Ярзуткиной).

Биография 
Виктория Растыкус родилась 9 июня 1986 года в Белгороде.

В сезоне 2003—2005 годов играла в классический волейбол за белгородский волейбольный клуб «Университет». В сезон 2006—2007 — в составе команды «Университет-Белогорье» (Белгород); обладательница золотых медалей высшей лиги А.

В 2008 году играла в паре с Натальей Степановой.

В 2009 году играла в паре с Анной Марковой за волейбольный клуб «Волейбол—Приморье».

В 2003—2008 годах училась в Белгородском государственном университете. В 2010 году училась в Московском институте предпринимательства и права.

В 2010 году начала играть за волейбольный клуб «Обнинск».

В 2010 году в паре с Дарьей Ярзуткиной стала чемпионом Европы по пляжному волейболу среди студентов.с ней же в паре становилась призёром этапов Чемпионата России и этапов Региональной серии. 

В чемпионате России 2010 года из-за травмы Дарьи Ярзуткиной играла в паре с Викторией Демирчовой. Эта же пара была сохранена тренерами и на чемпионате России 2011 года. По другим данным, играла на чемпионате России 2011 года в паре с Анной Аловой.

На всемирной Летней универсиаде 2011 года в Китае выступала в паре со Светланой Поповой, заняв 9 место.

Библиография 
 Кашарин Максим. Виктория Растыкус: «Волонтёр берёт на себя решение всех возникающих вопросов» // Пресс-центр VII чемпионата Европы по пляжному волейболу среди студентов. — 8 июля 2010 года.
 Коротков Сергей. Тяжёлый песок // Обнинск. — № 65 (3309). — 26 мая 2010 года.
 Коротков Сергей. Даша + Вика = победа! // Обнинск. — № 89 (3333). — 2010. — Июль.
 Белгородская пляжная волейболистка победила на студенческом чемпионате Европы // Бел.Ru. — 13 июля 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 Виктория Растыкус на сайте Всероссийской федерации волейбола

Волейболисты России
Игроки ВК «Университет-Технолог»
Игроки ВК «Приморочка»
Игроки ЖВК «Обнинск»